In 2020 werd het 106e Campeonato Pernambucano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pernambuco. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 19 januari tot 5 augustus. Op 16 maart werd de competitie stopgezet vanwege de coronacrisis in Brazilië. Het format van de competitie verschilde van de vorige jaren. Enkel de top zes was voor de tweede fase gekwalificeerd en de laatste vier speelden een apart degradatietoernooi.

Salgueiro zorgde voor een primeur in de staatsgeschiedenis door voor de eerste keer kampioen te worden. Het was zelfs de eerste keer dat een club van buiten Recife kampioen werd.

Eerste fase

Degradatie play-off

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Totaalstand

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Pernambucano
Per